Архея-Олимбия () — община (дим) в Греции, в северо-западной части полуострова Пелопоннес, в периферийной единице Элида в периферии Западная Греция. Население  человек по переписи 2011 года. Площадь 545,121 квадратного километра. Плотность 24,6 человека на квадратный километр. Административный центр — село Архея-Олимбия. В непосредственной близости от него находится городище древнегреческого культового центра Олимпия.

Административное деление 

Община (дим) Архея-Олимбос делится на 4 общинные единицы: Архея-Олимбос, Фолои, Ласион и Ламбия, которые, в свою очередь, подразделяются на 41 сообщество.

Архея-Олимбос получила статус сообщества () в 1912 году (), в 1942 году () статус был повышен до уровня общины (дима). В 1997 году () в состав общины вошли ряд окрестных деревень, в 2010 году () последовало новое расширение за счёт присоединения упразднённых общин Фолои, Ласион и Ламбия.

География и биосфера 
Архея-Олимпия находится вблизи мест проведения Олимпийских игр в античные времена, в холмистой, в восточном направлении переходящей в горный ландшафт, местности. Горные склоны покрыты лесами, которые, впрочем, вследствие крупных лесных пожаров в августе 2007 года сильно сократились. Протекающая здесь река  Алфиос, в которую впадает близ деревни Архея-Олимбос правый приток , в юго-западной части территории общины образует небольшое озеро.
 
Архея-Олимбос граничит с общинами Андрицена-Крестена (на юге), Пиргос на западе, Илида, Эримантос и Калаврита (в Ахее). На восток от неё лежит община Гортиния (в периферийной единице Аркадия периферии Пелопоннес).

Достопримечательности 
В Архея-Олимбос находятся Археологический музей Олимпии и два музея, посвящённые Олимпийским играм:  и  Музей современных Олимпийских игр () (с 1906 года). В последнем кроме прочего представлены коллекция олимпийских медалей различных игр и обширное филателистическое собрание, посвящённое Олимпийским играм.

В восточной части общины, в небольшой роще, находится памятная колонна в честь основоположника современных Олимпийских игр, Пьера де Кубертена, в которой захоронено его сердце.

Города-партнёры 
  Атланта; с 1994
  Гросостхайм; с 2001

Примечания 

Димы Греции
Элида